В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Бонні Гадушек 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (фінал)
  Кеті Горват (2-ге коло)
  Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
  Карлінг Бассетт-Сегусо (півфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Розалін Нідеффер (3-тє коло)

 Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Марін Луї-Гарпер (1-ше коло)
 Енн Вайт (2-ге коло)
 Камілл Бенджамін (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1984